Wangqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wangqiao (socken i Kina), Shanxi, 
 Wangqiao Xiang, socken, Hebei, 

Robotskapade Kinaförgreningar